Champagnat ist der Name von:

 Champagnat (Creuse), eine Gemeinde im Département Creuse, Frankreich
 Champagnat (Saône-et-Loire), eine Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich
 Champagnat (Radsportteam), ein Radsportteam

mit Namenszusatz:
 Champagnat-le-Jeune, eine Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, Frankreich

Champagnat als Familienname:

Marcellin Champagnat (1789–1840), Gründer der Ordensgemeinschaft der Maristen-Schulbrüder und kath. Heiliger
 Paul Champagnat (1921–2011), französischer Biologe